

Парквей — селище, штат Міссурі
 Парквей — переписна місцевість, штат Каліфорнія